Cinema: Monster (pel·lícula), pel·lícula de 2003 dirigida per Patty Jenkins i interpretada per Charlize Theron i Christina Ricci
 Música: Monster (àlbum), àlbum de R.E.M. de 1994
 Còmic: Monster (manga), manga seinen escrit i il·lustrat per Naoki Urasawa
 Geografia:
 Monster (Holanda Meridional), poble dels Països Baixos
 Vehicles:
 Ducati Monster, motocicleta produïda per produïda per Ducati a Bolonya des de l'any 1993
 Landkreuzer P. 1500 Monster, prototip alemany de tanc superpesat dissenyat durant la Segona Guerra Mundial
 Monster truck, vehicle